Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Viborg Fodsports Forening nelle competizioni ufficiali della stagione 2016-2017.

Maglie e sponsor
Lo sponsor tecnico per la stagione 2016-2017 sarà Nike, mentre lo sponsor ufficiale sarà Andelskassen. La divisa casalinga è composta da una maglia verde, pantaloncini e calzettoni bianchi. Quella da trasferta è invece completamente bianca.

Calciomercato

Sessione estiva

Stagione

Superligaen 2016-2017

Statistiche
 Vittorie: 1
 Vittorie in casa: 1
 Vittorie in trasferta: 0
 Pareggi: 0
 Pareggi in casa: 0
 Pareggi in trasferta: 0
 Sconfitte: 2
 Sconfitte in casa: 1
 Sconfitte in trasferta: 1
 Gol fatti: 3
 Gol subiti: 7
 Differenza reti: -4
 Miglior marcatore:  Park Jung-Bin,  Jonas Kamper, e  Oliver Thychosen, (1)
 Miglior vittoria:  0-4 
 Peggior sconfitta:  0-4 
 Vittoria con più gol segnati:  0-4 
 Sconfitta con più gol subiti:  0-4  
 Partita con più gol:  0-4

Rosa

Note 

2016-2017